Влади́мир Бори́сович Анти́пов () — российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002).

Карьера 
Начал заниматься хоккеем на профессиональном уровне в Апатитах, потом в Ярославле. В 1999—2001 годах выступал в низших хоккейных лигах Северной Америки. В 2006 году перешёл в «Салават Юлаев». В 2011 году перешёл в «Трактор» Челябинск. В «Салавате Юлаеве» и «Тракторе» был капитаном команды.

18 июля 2013 года подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью»; 1 января 2014 года клуб расстался с игроком.

Достижения 
 Пятикратный чемпион России: 1997, 2002, 2003 в составе ярославского «Локомотива» (1997 — «Торпедо»), 2008, 2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева». Обладатель Кубка Гагарина 2011 в составе уфимского Салават Юлаев
 Обладатель Кубка Континента КХЛ в сезоне 2011/12 в составе челябинского клуба «Трактор»
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора»
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора»

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК ЦСКА София
Заслуженные мастера спорта России